Критериум Дофине 2016 — 68-я по счёту шоссейная многодневная велогонка Критериум Дофине, проведенная во Франции в рамка мирового тура UCI. Гонка включала 8 этапов и стартовала 5-го июня в Ле-Же, а закончилась 12-го июня в Супердеволю.

Победителем стал британский велогонщик Крис Фрум (). Он защитил свой титул прошлогоднего победителя и стал пятым спортсменом, выигравшим Критериум Дофине три раза.

Команды 
На старт гонки вышли все 18 команд мирового тура UCI, а также 4 проконтинентальные команды, получившие уайлд-кард от организатора.

Маршрут

Фавориты

Обзор гонки

Пролог 
 5 июня 2016:  Ле-Же, 3.9 км.

1-й этап 
 6 июня 2016:  Клюз — Сен-Вюльба, 186 км.

2-й этап 
 7 июня Crêches-sur-Saône — Chalmazel-Jeansagnière — Горный — 167,5 км

3-й этап 
 8 июня Boën-sur-Lignon — Турнон-сюр-Рон — Холмистый — 182 км

4-й этап 
 9 июня Tain-l’Hermitage — Белле — Горный — 176 км

5-й этап 
 10 июня Ла-Равуар — Вожани — Высокогорный — 140 км

6-й этап 
 11 июня Ла-Рошет — Ла-Равуар — Высокогорный — 141 км

7-й этап 
 12 июня Ле-Пон-де-Кле  — SuperDévoluy — Высокогорный — 151 км

Лидеры классификаций

Ссылки 
 Официальный сайт

Мировой тур UCI 2016
Критериум Дофине
Спорт во Франции в 2016 году
Июнь 2016 года